Le Sonnet 86 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : VVAs it the proud full ſaile of his great verſe,
Bound for the prize of (all to precious) you,
That did my ripe thoughts in my braine inhearce,
Making their tombe the wombe wherein they grew?
Was it his ſpirit,by ſpirits taught to write,
Aboue a mortall pitch,that ſtruck me dead ?
No,neither he,nor his compiers by night
Giuing him ayde,my verſe aſtoniſhed.
He nor that affable familiar ghoſt
Which nightly gulls him with intelligence,
As victors of my ſilence cannot boaſt,
I was not ſick of any feare from thence.
   But when your countinance fild vp his line,
   Then lackt I matter,that infeebled mine.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

086